Lyell est un patronyme et toponyme pouvant désigner:

Patronyme
 (né en 1984), boxeur américain

 (1866-1951), naturaliste australien
 (1665-1731), homme d'affaires londonien
Katharine Murray Lyell (1817-1915), botaniste et auteure britannique
Leonard Lyell (1850-1926), homme politique libéral écossais
 (1890-1925), actrice et scénariste australienne
Mary Horner Lyell (1808-1873), géologue et naturaliste anglaise
 (1901-1975), avocat et juge américain
Nicholas Lyell (1938-2010), homme politique conservateur britannique
 (né en 1962), chanteur et compositeur canadien
 (c. 1372-?), homme d'église écossais
 (1929-1951), soldat américain durant la Guerre de Corée

Prénom
 (1895-1988), pianiste et enseignant canadienne
 (1897-1988), homme politique australien en Australie-Méridionale

Toponyme

, autoroute de Tasmanie

Grotte Lyell, province de la province de Liège

, île de Colombie-Britannique

Glacier Lyell, glacier de la Sierra Nevada en Californie
, canyon du Parc national de Yosemite

Lyell, ville fantôme issue d'une ruée vers l'or

Voir aussi
Médaille Lyell, récompense scientifique en géologie
, cratère martien
, cratère lunaire

Homonymie de patronyme
Homonymie de prénom
Homonymie de toponyme